Crew kan syfta på:

 Cutting Crew – ett brittiskt poprockband som bildades 1985
 Road crew – en medresande turnépersonal som arbetar med att förbereda scenframträdanden, exempelvis för musikgrupper
 The Crew – ett open world-racingspel från 2014 utvecklat av Ivory Tower och Ubisoft Reflection
 Wrecking Crew – ett TV-spel till Nintendo Entertainment System som lanserades 1985

Personer
 Crew Stoneley (1911–2002), en brittisk friidrottare
 Amanda Crew (1986–), en kanadensisk skådespelare